Samuel Groth e Chris Guccione hanno battuto in finale Dominik Meffert e Tim Puetz 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie 

  Samuel Groth /  Chris Guccione (Campioni)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (quarti di finale) 
  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gemdale ATP Challenger 2014